Hera, godin van het huwelijk en de vruchtbaarheid uit de Griekse mythologie
 Hera (Fabritius), een schilderij van Carel Fabritius uit circa 1643
 Hera (ruimtesonde), ruimtesonde als onderdeel van een internationaal project om een voor de aarde potentieel gevaarlijke asteroïde van koers te doen wijzigen
 Hera (studentenvereniging), Antwerpse studentenvereniging voor vrouwen van de buitencampus